Odriozola ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Odriozola (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Jon Odriozola (* 1970), spanischer Radrennfahrer
 Kauldi Odriozola (* 1997), spanischer Handballspieler
 Kontxu Odriozola (1945–2016), spanische Schauspielerin
 Mikel Odriozola (* 1973), spanischer Leichtathlet
 Rodrigo Odriozola (* 1988), uruguayischer Fußballspieler